Перро́н ( «крыльцо»):

 Железнодорожный перрон — укреплённая платформа, проходящая параллельно железнодорожным путям, предназначенная для посадки и высадки пассажиров поездов и погрузочно-разгрузочных работ.
 Перрон аэродрома — часть летного поля аэродрома, предназначенная для размещения воздушных судов в целях посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки багажа, почты и грузов, а также других видов обслуживания.
 Перрон — низкая каменная терраса со ступеньками, примыкающая к зданию.

Персоналии 
 Перрон, Давид (род. 1988) — канадский профессиональный хоккеист, выступающий за команду Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс».
 Перрон, Жан (род. 1946) — канадский хоккейный тренер, обладатель Кубка Стэнли.
 Перрон, Карл (1858—1928) — немецкий оперный певец, бас-баритон.
 Перрон, Оскар (1880—1975) — немецкий математик.
 Перрон, Пьер (род. 1959) — канадский экономист.

См. также 
 Перон